Manoidea — надродина ящерів, що включає сучасну родину Manidae, вимерлу родину Patriomanidae та вимерлий рід Necromanis.

Філогенез 
Філогенетичне положення надродини Manoidea в підряді Eupholidota:

Примітки 

Надродини ссавців
Панголіноподібні